Плаја Линда има више значења:

 Плаја Линда (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Плаја Линда (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Плаја Линда (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику